Das deutsche Substantiv Registrierung bzw. das Verb registrieren; von , aus  (‚eintragen‘) bezeichnet:

 allgemein den Vorgang des Eintragens einer Information in ein Verzeichnis, z. B.:
 die Anmeldung als Teilnehmer einer Tagung oder Fachbesucher zu einer Messe
 die Aufnahme bzw. Eintragung in ein Wählerverzeichnis
 Chemikalien-Registrierung
 Öffentliche Liste über die Registrierung von Verbänden und deren Vertretern, eine vom Bundestagspräsidenten geführte Liste von Interessenverbänden, die als solche beim Deutschen Bundestag registriert sind
 die Registrierung von Flüchtlingen in Deutschland: Flüchtlingskrise in Deutschland 2015 → Verteilung und Registrierung Asylsuchender
 die Registrierung eines homöopathischen Arzneimittels, siehe Homöopathisches Arzneimittel#Registrierung
 Registrierung eines traditionellen pflanzlichen Arzneimittels, siehe Traditionelles pflanzliches Arzneimittel#Zulassung / Registrierung
 das Eintragen aller genehmigungspflichtigen Schusswaffen in einem Waffenregister
 in der Astrometrie die elektrische Zeitregistrierung mittels Registriermikrometer
 Co-Registrierung, ein Begriff aus dem Direktmarketing
 in der Luftfahrt umgangssprachlich die Luftfahrzeugkennzeichen (Anglizismus von registration)
 in der Messtechnik die automatische Speicherung von Messwerten, siehe Datenfluss
 Registrierung (Musik), die Zusammenstellung von Klangfarben z. B. bei der Orgel

In der Technik
 in der EDV das Eintragen einer Information in ein Verzeichnis, z. B.
 Bildregistrierung, das Finden von Gemeinsamkeiten in Bildern bei der digitalen Bildverarbeitung
 Domain-Registrierung
 das Speichern von Informationen in einer Registrierungsdatenbank, z. B. der Windows-Registrierungsdatenbank
 den Vorgang, der erforderlich ist, um ein Benutzerkonto zu erhalten, z. B.
 für den Zugang zu einem E-Mail-Konto oder einem Online-Shopping-Portal
 für den Zugang zu einer Hersteller-lizenzierten Software
 das Anmelden des Besitzes einer Hardware beim Hersteller, um ggf. erweiterten Support zu erhalten, längere Garantiezeiten zu sichern usw.
 bei Shareware die (kostenpflichtige) Freischaltung des vollständigen Funktionsumfangs

Siehe auch:

 Register
 Registry
 Registratur
 Registrierende Leistungsmessung, auch registrierende Lastgangsmessung, beschreibt einen Messvorgang durch Energieversorger bei Kunden ab einem bestimmten Jahresenergieverbrauch
 Registrierungsdatei, enthält (meist auszugsweise) Informationen aus Registrierungsdatenbanken